SECDEF, auch SecDef, steht für:

 Secretary of the Department of Defence, in Australien der Leiter der Australian Defence Organisation (ADO)
 Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten (US Secretary of Defense)

Siehe auch: 
 Verteidigungsministerium – ein Überblick 

SECDEF